Преспа — топоним. Может означать:
 Преспа — два озера, расположенные на границе Албании, Греции и Македонии
  — средневековый город.
 Преспа — регион на территории Греции, Македонии и Албании.
 Преспа — село в Добричской области Болгарии